Dserschinsk ist der Name folgender Orte:

 Dserschinsk, Stadt in der Oblast Nischni Nowgorod, Russland
 Dserschinsk, russischer Name von Dsjarschynsk, Stadt in Weißrussland

Siehe auch:
 Dserschynsk